Ndayisenga ist der Familienname folgender Personen:
 Fuadi Ndayisenga (* 1989), burundischer Fußballspieler
 Valens Ndayisenga (* 1994), ruandischer Radrennfahrer